George Scott peut désigner :
 George Scott (?-1767), officier de l'armée britannique  ;
 George Gilbert Scott (1811-1878), architecte britannique ;
 George Washington Scott (1829-1903), homme d'affaires américain et officier américain ;
 George Francis Scott-Elliot (1862-1934), botaniste sud-africain ;
  (1888-1930), pionnier de l'aéronautique ;
 George Campbell Scott (1927-1999), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 George Scott (né en 1966), boxeur suédois.

Autre 
 Georges Scott (1873-1943), peintre et illustrateur français